Tieraffe steht für:
 alle Affen, die nicht zu den Menschenaffen oder den Gibbons gehören (veraltet)
 Meerkatzenverwandte, Tieraffen im engeren Sinn